Ponomar'ov (in cirillico Пономарьов) è un cognome ucraino:

 Oleksandr Ponomar'ov – cantante e musicista ucraino
 Ruslan Ponomar'ov – scacchista ucraino

Pagine correlate 
 Ponomarëv